BFG peut faire référence à :
 BFG (où BFG signifie Boccardo, Favario, Grange, les noms des trois fondateurs), un constructeur français de motos, selon la liste des marques de motos et de scooters ;
 BFG Technologies, une marque commerciale de matériel informatique ;
  ;
 The BFG, un téléfilm d'animation britannique diffusé en 1989, adaptation du roman Le Bon Gros Géant.